A Szent Márk evangélistáról elnevezett székesegyházak:

Katolikus

Székesegyházak
 Szent Márk-székesegyház, Olaszország, Velence
 Szent Márk-székesegyház, Olaszország, Róma
 Szent Márk-székesegyház, Olaszország, Firenze
 Szent Márk-székesegyház, Horvátország, Korčula
 Szent Márk-székesegyház, Chile, Arica
 Szent Márk-székesegyház, Dél-Afrika, George
 Szent Márk-székesegyház, Mexikó, Tuxtla Gutiérrez

Püspöki templomok
 Szent Márk-székesegyház, USA, Louisiana állam, Shreveport
 Szent Márk-székesegyház, USA, Minnesota állam, Minneapolis
 Szent Márk-székesegyház, USA, Nebraska állam, Hastings
 Szent Márk-székesegyház, USA, Utah állam, Salt Lake City
 Szent Márk-székesegyház, USA, Washington állam, Seattle

Kopt ortodox
 Szent Márk-székesegyház, Egyiptom, Kairó, Abbasszia kerület
 Szent Márk-székesegyház, Egyiptom, Kairó Azbakeja kerület
 Szent Márk-székesegyház, Egyiptom, Alexandria

Anglikán
 Szent Márk-székesegyház, India, Bengaluru